Мальти́йский пресново́дный краб () — пресноводный краб из рода Potamon, встречающийся в Южной Европе в лесных ручьях, реках, озёрах или около них. Он всеяден, экологически вынослив, живёт 10—15 лет. Взрослые особи вырастают до 5 см. Обитает в норах, агрессивен. Вероятно, способен выгонять местных речных раков из их нор.

Употреблялся в пищу со времён классической античности, сейчас находится под угрозой из-за чрезмерного вылова. Многие островные популяции этого вида частично уязвимы, а его мальтийский подвид стал одним из символов борьбы за сохранение видов. Популяция этого вида в Риме — единственная популяция пресноводных крабов в центре большого города. В Рим эти крабы могли быть завезены ещё до возникновения имперской власти.

Описание 
Карапакс взрослой особи может достигать в длину 5 см, самки обычно мельче самцов. Как и у других крабов, форма его тела грубо приближается к квадрату, сильно уменьшенное брюшко спрятано под головогрудью. На головогруди 5 пар ног, первая пара вооружена крупными клешнями.

Эти крабы обычно живут от 10 до 12 лет. Зимой не линяют. Спаривание может длиться от 30 минут до 21 часа, нерест обычно в августе. Самка откладывает яйца на свои брюшные ножки и носит их там вплоть до вылупления крабиков. Крабики вылупляются сразу похожими на взрослых, пройдя личиночную стадию ещё в яйце.

Мальтийский пресноводный краб съедобен, это отражено и в одном из вариантов его латинского видового названия: «edulis». Он был известен ещё древним грекам. Возможно, именно этот вид изображён на медалях, найденных в Агридженто, Сицилия. Позже изображение этого краба появилось на пятицентовой монете в последней серии мальтийских лир, выпущенной непосредственно перед переходом Мальты на евро в 2007.

Роль в экосистеме 
Мальтийский пресноводный краб всеяден, он питается растениями, соскребает с различных поверхностей водоросли, охотится на лягушек, головастиков, различных беспозвоночных: личинок насекомых, улиток и червей. Ни один хищник не специализируется на добывании этого краба, но время от времени на него охотятся крысы, лисицы, хорьки, хищные птицы и сойки. Из хищников для этого вида наиболее опасен человек, один ловец может собрать от 3000 до 10000 крабов за сезон.

Взрослые крабы живут в норах, молодые прячутся под камнями. Вход в нору всегда находится выше уровня воды, может располагаться на высоте до 5 метров над водной поверхностью. Норы достигают длины до 80 см. Вероятно, они служат крабу для защиты от холода.

Этот вид агрессивен, атакует обычно более крупной правой клешнёй, 90 % особей — правши.

В Апеннинах этот краб встречается только на южных склонах водоразделов, в отличие от речного рака Austropotamobius pallipes, который встречается и на южных, и на северных склонах. Хотя их ареалы частично перекрываются, эти 2 вида никогда не делят одни и те же водоёмы, скорее всего потому, что краб вытесняет рака, вынужденного селиться в менее благоприятных для жизни местах, где крабу просто не выжить. Завезённые виды раков представляют для этого краба большую угрозу, чем виды аборигенные. Однако наиболее угрожают этому виду следующие факторы: загрязнение, чрезмерный вылов, осушение болот.

Распространение 
Естественный ареал мальтийского пресноводного краба крайне фрагментирован, он включает части различных стран на побережье Средиземного моря. Этот вид встречается на Апеннинском полуострове, на Балканах от Далмации до реки Вардар в Греции. Также обитает на таких островах, как: Сицилия, Мальта, Гоцо, Ионические острова, Эгейские острова, Северные Спорады, а также остров Андрос из группы Киклад. Встречается также в Краснодарском крае России. Хотя этот вид в целом широко распространён, его численность снижается, а указанные островные популяции частично уязвимы.

Италия 
Мальтийский пресноводный краб широко распространён в западной части Апеннинского полуострова, в областях Трентино-Альто-Адидже, Ломбардия, Венеция, Лигурия, Тоскана, Умбрия, Лацио, Кампания, Апулия и Калабрия. Также распространён на острове Сицилия. К северу от реки По сейчас не встречается, хотя ранее северной границей его ареала было озеро Гарда.

В 1997 в центре Рима, под руинами Форума Траяна была обнаружена популяция мальтийского пресноводного краба. Здесь крабы жили в каналах, построенных ещё этрусками и соединявшихся с Большой Клоакой. Скорее всего, это — единственная популяция каких-либо пресноводных крабов, обитающая в большом городе. Генетический анализ показал родство обнаруженных крабов с греческими представителями вида. Считается, что греки завезли их сюда около 3000 лет назад, ещё до основания Рима. Необычно крупные размеры римских крабов (до 12 см), а также их долгожительство (живут до 15 лет) объясняются явлением, аналогичным «островному гигантизму», и также считаются доказательствами того, что эта популяция существует уже давно.

Мальта 
На Мальте этот вид малочисленен, распространён только в некоторых местах на западе острова. С 1993 защищён законодательно.

На острове Гоцо существует отдельная популяция, обитающая на участке реки длиной всего 700 метров.

Балканы 
На Балканском полуострове встречается в Хорватии, Черногории, Республике Македонии, Албании и Греции. На Балканах встречаются 4 вида из рода «Potamon», в северо-восточной Греции вместо мальтийского пресноводного краба обитает его ближайший родственник Potamon ibericum. В континентальной Греции мальтийский пресноводный краб встречается в бассейнах рек Вардар, Тиамис, Ахерон, Арахтос, Пинеиос, Пирос-Тетреас, Памисос и Эврот.

На Ионийских островах известно только одно место обитания на Корфу, такая же картина наблюдается на Кефалонии, Лефкасе и Закинфе. Из островов Эгейского моря встречается на Скиатосе и Скопелосе (Северные Спорады), а также на островах Эвбея и Скирос. Одно место обитания известно на острове Андрос (Киклады).

Также краб был замечен на острове Кипр,в горном ручье, у подножий гор Троодос.

См. также 
 Potamon ibericum

Примечания 

Животные, описанные в 1785 году
Ракообразные Европы
Potamoidea